Grosskopf ou Großkopf est un patronyme porté notamment par :

 Erhard Grosskopf (né en 1934), compositeur allemand ;
 Harald Grosskopf (né en 1949), musicien, batteur et claviériste allemand ;
 Markus Grosskopf (né en 1965), bassiste allemand.

Patronyme allemand